Hans Griem ist der Name folgender Personen:

* Hans Griem (Ingenieur) (1898–1980), deutscher Fernmeldetechniker
 Hans Griem (Politiker) (1902–1955), deutscher Politiker (CDU)
 Hans Hermann Griem (1902–1971), deutscher  SS-Untersturmführer und KZ-Kommandant
 Hans R. Griem (1928–2019), US-amerikanischer Physiker deutscher Herkunft